Il singolare del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gabriel Markus che ha battuto in finale João Cunha e Silva 4-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Cássio Motta (quarti di finale)
 Tarik Benhabiles (primo turno)
 Jacco Eltingh (secondo turno)
 João Cunha e Silva (finale)

 Alberto Mancini (semifinali)
 Henrik Holm (primo turno)
 Lawson Duncan (primo turno)
 Shūzō Matsuoka (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1991